«Приборкання норовливої» — п'єса в п'яти діях Вільяма Шекспіра, написана в 1593 або 1594 роках.

Фільми 

 «Приборкання норовистого» — італійська комедія 1980 року творчого дуету Кастеллано і Піполо з Адріано Челентано і Орнеллою Муті в головних ролях.
 «Приборкання норовливих» — російський кінофільм режисера Ігоря Каленова, що вийшов на екрани в 2009 році.
 «Приборкання норовливої» — американська комедійна мелодрама 1908 року.
 «Приборкання норовливої» — американська комедійна мелодрама режисера Сема Тейлора 1929 року.
 «Приборкання норовливої» — радянський чорно-білий художній телефільм 1961 року.
 «Приборкання норовливої» — польський фільм 2022 року режисера Анни Вєцур-Блущ.